Entre os Futebolistas do Esporte Clube Juventude, diversos são lembrados ao longo da história do clube. O maior de todos, no entanto, é provavelmente Alfredo Jaconi, que foi jogador, dirigente, e que dá nome ao estádio do clube.

Jogadores

Por ano

2017 

 Última atualização: 3 de Janeiro de 2017.

Esporte Clube Juventude